Додони может означать:

 Додони — деревня в Греции.
 Додони (дим) — община (дим) в Греции.

См. также 
 Додона